Orlik steht für:

 Orlik (Fluss), ein linker Nebenfluss der Oka in Russland
 PZL-130, einmotoriges Schulflugzeug
 Let VT-16, Segelflugzeug
 tschechische Skinhead-Band, siehe Daniel Landa
 Orlik (Schiff), polnisches Schiff (nach Projekt 206F)
 (11339) Orlík, Asteroid des inneren Hauptgürtels

Orte:
 Orlik (Brusy), Dorf im Powiat Chojnicki, Woiwodschaft Pommern, Polen; bis 1942 Orlik, 1942 bis 1945 Arnsnest, Kreis Konitz, Westpreußen
 Orlik (Łukta), Dorf im Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen; bis 1945 Adlersbude, Kreis Osterode, Ostpreußen
 Orlik (Russland), Dorf in der Republik Burjatien

Personen:
 Armon Orlik (* 1995), Schweizer Schwinger
 Curdin Orlik (* 1993), Schweizer Schwinger
 Emil Orlik (1870–1932), böhmischer Maler und Illustrator
 Henry Orlik und Jens Orlik, Pseudonyme von Rolf Kalmuczak (1938–2007), deutscher Journalist und Schriftsteller
 Peter Orlik (* 1938), US-amerikanischer Mathematiker
 Philippus Orlik (1672–1742), Führer der Saporoscher Kosaken, siehe Pylyp Orlyk
 Roger Orlik (* 1974), deutscher Autor und Germanist
 Wilhelm Orlik-Rückemann (1894–1986), polnischer General

Orlík steht für:
 Orlík nad Vltavou, tschechische Gemeinde im Okres Písek
 Burg Orlík, in der Gemeinde Orlík nad Vltavou
 Burgruine Orlík, bei Humpolec
 Orlík-Talsperre, an der Moldau
 Orlík (Altvatergebirge), Berg im Altvatergebirge